La Druga liga SR Jugoslavije 1998-1999, conosciuta anche come Druga liga 1998-1999, è stata la settima edizione della seconda divisione del campionato di calcio della Repubblica Federale di Jugoslavia, la 53ª come Druga liga jugoslava.

Dopo due stagioni come terza serie (dal 1996 al 1998), la Druga liga è tornata al secondo livello del sistema calcistico jugoslavo.

Avvenimenti 

Il 24 marzo 1999 sono iniziati i bombardamenti aerei della NATO sulla RF Jugoslavia. Ciò ha portato all'interruzione della stagione 1998-99 dopo la disputa della 21ª giornata del campionato. Quest'ultimo non è stato terminato e sono state promosse in Prva liga 1999-2000 le prime due in classifica di ciascun girone al momento dell'interruzione. Ad eccezione del  di Niška Banja, nessuna squadra è stata retrocessa. La Druga liga 1999-2000 sarà articolata su 3 gironi, grazie alla promozione di 23 squadre dalla Treća liga.

Le squadre di etnia albanese del Kosovo abbandonano il sistema calcistico jugoslavo (mentre rimangono quelle di etnia serba).

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 1999-2000.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 1999-2000.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 1999-2000.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 1999-2000.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Risultati

Note

Voci correlate
Prva liga SR Jugoslavije 1998-1999
Treća liga SR Jugoslavije 1998-1999
Kup Jugoslavije 1998-1999

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 1998-99 su rsssf.com

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava